Le terme « hanarchement » peut faire référence à :
 le harnachement, ensemble des harnais qui servent à équiper un animal ;
 le harnachement du cheval, ensemble des pièces pour un cheval de selle ou de trait ;
 le harnachement, édification d'un barrage pour un cours d'eau.

Voir aussi 

 Harnais